

Astronomia 
 21621 Sherman – asteroide della fascia principale

Geografia 

 Sherman – isola della Terra di Ellsworth

 Sherman – città della Contea di Fairfield, Connecticut
 Sherman – città della Contea di Minnehaha, Dakota del Sud
 Sherman – città della Contea di Sangamon, Illinois
 Sherman – città della Contea di Aroostook, Maine
 Sherman – township della Contea di Gladwin, Michigan
 Sherman – township della Contea di Huron, Michigan
 Sherman – township della Contea di Iosco, Michigan
 Sherman – township della Contea di Isabella, Michigan
 Sherman – township della Contea di Keweenaw, Michigan
 Sherman – township della Contea di Mason, Michigan
 Sherman – township della Contea di Newaygo, Michigan
 Sherman – township della Contea di Osceola, Michigan
 Sherman – township della Contea di St. Joseph, Michigan
 Sherman – città della Contea di Pontotoc, Mississippi
 Sherman – città della Contea di Chautauqua, New York
 Sherman – capoluogo della Contea di Grayson, Texas
 Sherman – città della Contea di Clark, Wisconsin 
 Sherman – città della Contea di Dunn, Wisconsin 
 Sherman – città della Contea di Iron, Wisconsin 
 Sherman – città della Contea di Sheboygan, Wisconsin

Onomastica
Sherman – nome proprio di persona inglese maschile

Persone 
 John Sherman (politico) – fratello del generale

 James S. Sherman – vicepresidente degli Stati Uniti dal 1909 al 1912
 Roger Sherman – politico statunitense
 William Tecumseh Sherman – generale unionista della Guerra di Secessione Americana

Altro 
 M4 Sherman – carro armato statunitense
 Elizabeth Sherman – personaggio del fumetto, la spalla di Hellboy
 cravatta di Sherman – metodo di sabotaggio